De 2009 Sportingbet.com World Series of Snooker was het tweede en voorlopig laatste seizoen van de World Series of Snooker.
Het is het eerste seizoen dat compleet door sportingbet.com gesponsord wordt.

De winnaar van een toernooi krijgt 5 punten, de verliezend finalist 3 en de halvefinalisten 1.
Deze punten bepalen aan het eind van de serie de plaatsing voor het finaletoernooi.

Killarney, Ierland
Het eerste toernooi van de World Series of Snooker 2009 werd gehouden in het INEC, Gleneagle Hotel, Killarney, Ierland. Het kreeg als titel mee:
Champion of Champions Challenge

Deelnemende spelers:
  Shaun Murphy
  Ken Doherty
  John Higgins
  Jimmy White

Wildcards:
  Greg Casey
  Tony Moore
  Andrew Gray
  Jason Devaney

Loting

† Tussen [] aantal gebruikte rode ballen aangegeven.

Century Breaks
 131, 129 Shaun Murphy
 118 Ken Doherty
 100 Jimmy White

Praag, Tsjechië
Het toernooi in Praag is het tweede toernooi in de 2009 World Series. Het toernooi zal gehouden worden in de Sparta Arena op 17 en 18 oktober 2009.

Deelnemende spelers:
  Graeme Dott
  Stephen Maguire
  John Higgins
  Jimmy White

Wildcards:
  Krystof Michal
  Osip Zusmanovic
  Lukas Krenek
  Sishuo Wang

Loting

Eindstand

Referenties

Externe link
 Website van de World Series of Snooker

Snooker in 2009